Kasakbajew bzw. Kazakbayev ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolay Kazakbayev, usbekischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Ruslan Kasakbajew (* 1967), Außenminister Kirgisistans